Четвёртый этап Кубка IBU 2013/2014 прошёл в итальянском Риднау-Валь Риданна с воскресенья 5 января по понедельник 6 января 2014 года.

Расписание соревнований 
Время начала соревнований указано CET.

Таблица призовых мест

Результаты

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 5 января 2014 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 5 января 2014 года.

Женская спринтерская гонка 
Гонка прошла 6 января 2014 года.

Мужская спринтерская гонка 
Гонка прошла 6 января 2014 года.

Лидеры общего зачёта 

Лидеры общего зачёта Кубка IBU после четвёртого этапа.

Примечания 

4-й этап
Кубок IBU